Crew è un termine inglese che può essere tradotto non letteralmente come "equipaggio" e, a seconda del contesto, può riferirsi a:
crew – l'equipaggio di una nave o di un aeroplano
crew – nell'hip hop, un gruppo di rapper, b-boy o writer